HAL может значить:

 HAL (Hardware abstraction layer) — слой аппаратных абстракций;
 HAL (freedesktop.org) — слой аппаратных абстракций от freedesktop.org;
 HAL (Hypertext application language) — язык гипертекстовых приложений;
 HAL/S, язык программирования, используемый на компьютерах шаттлов
 HAL — программа, предназначенная для быстрого и удобного поиска торрент-файлов.
 HAL 5 — разработанный в Японии электрический экзоскелет
 HAL 9000 — вымышленный компьютер из произведений Артура Кларка
 Hindustan Aeronautics Limited
 Hawaiian Airlines
 HAL — листинг корпорации Halliburton на Нью-Йоркской бирже.
 HAL Ajeet — индийский истребитель-бомбардировщик, разработан на базе истребителя Folland Gnat.
 HAL Dhruv — многоцелевой военный вертолёт, разработанный индийской национальной компанией HAL.
 HAL HF-24 Marut — истребитель-бомбардировщик, первый индийский боевой самолёт собственного производства. 
 HAL HJT-36 Sitara — индийский реактивный учебно-тренировочный самолёт.
 HAL Laboratory — японская компания, специализирующаяся на разработке и выпуске видеоигр для приставок и компьютеров.
 HAL LCH — ударный индийский вертолёт разработки HAL.
 HAL Tejas — индийский лёгкий многоцелевой истребитель четвёртого поколения.
 Hal — полнометражный анимационный фильм совместного производства студий Wit Studio и Production I.G.
 HAL (архив) — бесплатный электронный архив научных статей.